Hans Vonk (maestro) (1942-2004) — maestro holandês
Hans Vonk (futebolista) (1970) — futebolista sul-africano

Desambiguações de antropônimos